Nordgren est un nom de famille notamment porté par :
 Erik Nordgren, un compositeur suédois de musique de films (1913 - 1992).
 Leif Nordgren, un biathlète américain (né en 1989).
 Niklas Nordgren, un joueur de hockey sur glace suédois (né en 1979).
 Pehr Henrik Nordgren, un compositeur finlandais (1944 - 2008).
 Thomas Nordgren, un joueur de basket-ball suédois (né en 1956).